Por Pinscher pode estar à procura de:
Pinscher, um grupo canino que engloba várias raças, como o dobermann, o schnauzer, etc;
Pinscher alemão, uma raça de cão alemã de porte médio;
Pinscher miniatura, uma raça de cão alemã de porte anão;
Pinscher austríaco, uma raça de cão austríaca de porte médio.

Desambiguação